Noll är ett efternamn som har burits av bland andra:

 A. Michael Noll (född 1939) – amerikansk professor i teknik och telekommunikation
 Alexander Noll (född 1970) – tysk politiker (FDP)

 Ben Noll (född 1981) – amerikansk fotbollsspelare
 Chaim Noll (ursprungligen Hans Noll; född 1954) – tysk-israelisk författare
 Christine Noll Brinckmann (född 1937) – tysk filmvetare
 Christina Noll (1880–1935) – tysk politiker (SPD) i MdL Hessen
 Chuck Noll (1932–2014) – tidigare amerikansk fotbollsspelare och -tränare
 Conrad Noll (född 1991) – tysk jazzbasist

 Eleonore Noll-Hasenclever (1880–1925) – tysk alpinist
 Emil Noll (född 1978) – tysk fotbollsspelare
 Friedrich Noll (född 1920) – tysk politiker (SPD) i MdL Schleswig-Holstein
 Fritz Noll (1858–1908) – tysk botaniker
 Greg "Da Bull" Noll (född 1937) – vågsurfningspionjär
 Günther Noll (född 1927) – tysk musikpedagog
 Hans Noll – tysk roddare i naturliga spår
 Heinz-Herbert Noll (född 1949) – tysk sociolog
 Helmut Noll (född 1934) – tysk roddare
 Ingrid Noll (född 1935) – tysk thrillerförfattare
 João Gilberto Noll (född 1946) – brasiliansk skribent
 John Francis Noll (1875–1956) – biskop i det romersk-katolska stiftet i Ft. Wayne i Indiana
 Kai Noll (född 1964) – tysk skådespelare
 Karel Noll (1880–1928) – tjeckoslovakisk skådespelare
 Karl Noll (1883–1963) – tysk politiker (Zentrum) i MdL Hessen
 Keith S. Noll – amerikansk astronom
 Kevin M. Noll (född 1975) – kanadensisk entreprenör
 Kip Noll (1958–2001) – amerikansk pornografisk skådespelare i gaypornografiska filer och tidskrifter under 1970- och 1980-talet
 Landon Curt Noll (född 1960) – amerikansk matematiker, upptäckaren av två Mersenneprimtal, och politiker i Sunnyvale i Kalifornien
 Lou B. Noll (1927–1986) – amerikansk poet
 Ludwig Noll (1872–1930) – tysk läkare och antroposof
 Mark Noll (född 1946) – amerikansk evangelisk författare och professor i historia
 Michaela Noll (född 1959) – tysk advokat och politiker (CDU)
 Otto Noll (1882–1922) – österrikisk fotbollsspelare
 Peter Noll (1926–1982) – schweizisk jurist och författare
 Richard Noll (född 1959) – amerikansk författare och klinisk psykolog
 Roger Noll (född 1940) – amerikansk ekonom
 Rudolf Noll (1906–1990) – österrikisk arkeolog
 Shaina Noll (född 1955) – amerikansk sångare
 Shannon Noll (född 1975) – australiensisk singer-songwriter
 Thomas Noll (född 1962) – tysk konsthistoriker
 Ulrich Noll (1946–2011) – tysk tandläkare och politiker (FDP)

 Wilhelm Noll (född 1926) – tysk motorcykelracer
 Wulf Noll (född 1944) – tysk författare och essäist

Tyska efternamn